Der Galatina Challenger 1981 war ein Tennisturnier, das vom 4. bis 10. Mai 1981 in Galatina stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1981 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 31 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 8 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1981
Tennisturnier in Galatina